Сандра Проданович (; 1 квітня 1988, Белград, СФРЮ), більш відома, як Сандра Африка — сербська співачка. Спочатку її помітили як дублерку, яка працювала з популярною сербською народною співачкою Міле Кітіч. Однак у 2007 році Проданович випустила свою дебютну пісню під назвою «Африка», від якої вона отримала своє сценічне ім'я.

Дискографія 
Альбоми
 Afrika (2011)
 Pijana (2017)

Сингли
 Crni Mile' (Black-haired Mile) (2011)
 Divlja Jagoda (Wild strawberry) (2012)
 Abrakadabra (Abracadabra) (2012)
 Neko Će Mi Noćas Napraviti Sina (Someone's gonna make me a son tonight) (2012)
 Devojka Tvog Druga (Your friend's girlfriend) (featuring Costi) (2013)
 Oči Plave (Blue eyes) (featuring Saša Kapor) (2014)
 300 čuda (300 miracles) (featuring Marko Vanilla) (2014)
 Bye Bye (featuring Costi) (2014)
 Haljina Bez Leđa (A backless dress) (featuring MC Stojan) (2014)
 Devojački San (Girls' dream) (featuring Costi) (2014)
 Pozovi Ga Ti (You call him) (featuring Goca Tržan) (2015)
 Usne Bez Karmina (Lips with no lipstick) (2015)
 Ljubav Stara (Old love) (2015)
 Šarala, Varala (Hooked up, cheated) (featuring Oskar Savić) (2016)
 Loša u Krevetu (Bad in bed) (2016)
 Koliko Volim Te (How much I love you) (2016)
 Mojito (2016)
 Adio (Adiós) (featuring DJ Denial X) (2016)
 Nevaljala (Naughty) (featuring Vuk Mob) (2016)
 Buduće Bivše (Future exes) (2017)
 Dijabole (Morons) (2017)
 Deža Vu (Deja vu) (featuring Đani and Costi) (2018)
 Znam da preteram (I may overdo it) (featuring Costi) (2018)
 Impozantno (Imposing) (2018)

Примітки 

Сербські співачки
Виконавці сербською мовою
Поп-фолк співаки
Африка